Нижние Грачики — название населённых пунктов в России:

 Нижние Грачики — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Нижние Грачики — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.